USS Gridley es el nombre de los siguientes buques de guerra:
 USS Gridley (DD-92), destructor de la clase Wickes.
 USS Gridley (DD-380), destructor líder de la clase Gridley.
 USS Gridley (DLG-21), destructor de la clase Leahy.
 USS Gridley (DDG-101), destructor de la clase Arleigh Burke.
Gridley, USS